Helije (grč. , Hếlios) izvorni bog Sunca u grčkoj mitologiji
 Helios (letjelica), upućena prema Suncu